Ла́нгер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Лангер, Андрей Иванович (1876—после 1917) — русский архитектор.
 Лангер, Антон (1824—1879) — австрийский драматург, прозаик, журналист и переводчик.
 Лангер, Бернхард (род. 1957) — немецкий гольфист.
 Лангер, Валериан Платонович (1802 — после 1865) — художник, литограф.
 Лангер, Зигфрид (1857—1882) — немецкий востоковед.
 Лангер, Иржи (1894—1943) — чешский и еврейский прозаик и поэт.
 Лангер, Йозеф Ярослав (1806—1846) — чешский поэт и журналист.
 Лангер, Карл (1819—1887) — австрийский анатом.
 Лангер, Карл Генрих (XVIII век) — правовед и педагог немецкого происхождения.
 Лангер, Леопольд Фёдорович (1802—1885) — композитор, органист и педагог.
 Лангер, Люцина (род. 1956) — польская легкоатлетка.
 Лангер, Сьюзен (1895—1985) — американский философ и эстетик.
 Лангер, Франтишек (1888—1965) — чешский прозаик, поэт, эссеист, драматург, публицист, литературный критик.
 Лангер, Эдуард Леопольдович (1835—1905) — профессор Московской консерватории, сын Леопольда Лангера.
 Лангер, Эй Джей (род. 1974) — американская актриса.